Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die ABN AMRO World Tennis Tournament 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler im Einzel bzw. vier Paare im Doppel an der Qualifikation teil, die am 27. und 28. Februar 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF)
  (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Rotterdam